Васил Василев може да се отнася за:
 Васил Василев, няколко генерали с това име
 Васил Василев (1897 – 1944), български общественик
 Васил Василев, (1915 – 2006), български партизанин
 Васил Василев (р. 1925), български режисьор, актьор и оператор
 Васил Василев (анатом) (1928 – 2020), български лекар
 Васил Василев (1939 – 2000), български актьор
 Васил Василев-Зуека (р. 1965), български актьор
 Васил Василев (р. 1984), български футболист
 Васил Василев (р. 1976 г.), директор на Народен театър „Иван Вазов“